Dobieszyn ist der Name zweier polnischer Dörfer:
 Dobieszyn (Jedlicze) in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Jedlicze
 Dobieszyn (Stromiec) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Stromiec